Maier (Maierová) je německé příjmení:

 Fred Anton Maier (1938–2015) – norský rychlobruslař 
 Heinrich Maier (1908–1945) – rakouský katolický kněz, pedagog a filozof, popravený nacisty
 Hermann Maier (* 1972) – rakouský sjezdový lyžař
 Jan Nepomuk Maýr (také Mayr, Mayer, Maier; 1818–1888) – český operní pěvec
 Karel Maier (* 1951) – český architekt, urbanista
 Ladislav Maier (* 1966) – český fotbalový brankář
 Sepp Maier (* 1944) – německý fotbalový brankář

podobná příjmení
 Majer (-ová)
 Mayer, Mayr
 Meier
 Meyer

Německá příjmení
Bavorská příjmení
Židovská příjmení
Česká příjmení
Norská příjmení